Acurenam ist die Ortsbezeichnung von mehreren Orten in Äquatorialguinea:
 Acurenam (Municipio) 
 Acurenam (Evinayong) 
 Acurenam (Acam) 
 Acurenam (Litoral) 
 Acurenam (verl)